SB poate fi:

 Stibiu, element chimic cu simbolul Sb
 Insulele Solomon, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sb, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Solomon
 Saint Pierre și Miquelon, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Sibiu, județ în România, codul ISO 3166-2:RO

Legături externe 
 
  „SB” la acronymfinder.com